Stockham heißen folgende geographische Objekte:
Bayern
 Stockham (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stockham (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stockham (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stockham (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stockham (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stockham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stockham (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Stockham (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stockham (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Stockham (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern
 Stockham (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Stockham (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stockham (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Österreich
 Stockham (Gemeinde Kallham), Ortsteil der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde Palting), Ortschaft von Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde Laakirchen), Ort in Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde Senftenbach), Ortsteil der Gemeinde Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft von St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Stockham (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft bei Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Stockham (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

USA
 Stockham (Arizona), in den Vereinigten Staaten
 Stockham (Nebraska), in den Vereinigten Staaten
 Stockham (Ohio), in den Vereinigten Staaten

Stockham ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Bunker Stockham (1833–1912), US-amerikanische Gynäkologin
 Benjamin Stockham (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Stockheim